Vollständige Ergebnisse der Biathlon-Europameisterschaften 2015.

Frauen

Einzel 

Datum: Donnerstag, 29. Januar 2015, 10:00 Uhr

Sprint 

Datum: Samstag, 31. Januar 2015, 10:00 Uhr

Verfolgung 

Datum: Sonntag, 1. Februar 2015, 10:45 Uhr

Staffel 

Datum: Sonntag, 3. Februar 2015, 9:00 Uhr

Männer

Einzel 

Datum: Donnerstag, 29. Januar 2015, 13:30 Uhr

Sprint 

Datum: Donnerstag, 31. Januar 2015, 13:00 Uhr

Verfolgung 

Datum: Donnerstag, 1. Februar 2015, 13:00 Uhr

Staffel 

Datum: Sonntag, 3. Februar 2015, 12:00 Uhr

Einzelbelege 

2015
Biathlonveranstaltung 2015